De Jonge Held (waterschap)
De Jonge Held (molen)